Zwei Schiffe der United States Navy wurden nach der Stadt Tuscaloosa in Alabama auf den Namen USS Tuscaloosa getauft:

 USS Tuscaloosa (CA-37), ein Kreuzer der New-Orleans-Klasse
 USS Tuscaloosa (LST-1187), ein Panzerlandungsschiff der Newport-Klasse

Tuscaloosa
Tuscaloosa